Maud de Gales (en inglés, Maud of Wales; Londres, 26 de noviembre de 1869-20 de noviembre de 1938) fue una princesa británica, que por su matrimonio se convirtió en princesa de Dinamarca desde 1896 y en reina consorte de Noruega a partir de 1906, cuando ella y su marido, Haakon VII, fueron coronados en ese país. Ostentaba también el título de princesa Maud de Gales, al ser hija de los príncipes de Gales, más tarde el rey Eduardo VII del Reino Unido y de su esposa, la reina Alejandra de Dinamarca. Fue la primera reina de Noruega desde 1319.

Primeros años 

Maud nació en Marlborough House, en Londres, siendo la hija última de los entonces príncipes de Gales, Eduardo y Alejandra. Desde su nacimiento fue llamada princesa Maud de Gales. Era llamada cariñosamente Harry.

Maud tomó parte en casi todas las visitas que sus padres realizaban anualmente a Dinamarca, la tierra de su madre, y acompañó con frecuencia a su madre y a sus hermanas a bordo de cruceros por Noruega y a través del Mar Mediterráneo. Junto con sus hermanas, las princesas Victoria y Luisa, recibió de manos de su abuela, la reina Victoria, la Orden Imperial de la Corona de la India en 1887. También pertenecía a la Real Orden de Victoria y Alberto, y la gran cruz de la Orden del San Juan del Hospital de Jerusalén.

Matrimonio 

El 22 de julio de 1896, Maud entró a formar parte de la familia real danesa al unirse en matrimonio con el príncipe Carlos de Dinamarca, una ceremonia celebrada en la capilla del Palacio de Buckingham. Carlos era hijo del entonces príncipe Federico de Dinamarca (posteriormente rey Federico VIII de Dinamarca), hermano de la madre de Maud. El príncipe Eduardo, padre de Maud, le regaló la casa de Appleton House, para que sirviera de residencia durante las visitas que el matrimonio realizase al Reino Unido.

Como princesa de Dinamarca, Maud vivió con su marido la mayor parte del tiempo en ese país, con frecuentes visitas a Inglaterra. En Appleton House nació en 1903 el único hijo del matrimonio, el príncipe Alejandro.

Reina de Noruega 

En julio de 1905, el parlamento noruego (Storting) disolvió la unión que Noruega mantenía con Suecia y le ofreció la corona al príncipe Carlos de Dinamarca. Al ser Maud una princesa británica, el parlamento noruego consideró ese hecho como favorable para una acercamiento político con el Reino Unido. En noviembre de ese mismo año, un plebiscito se inclinó a favor de la monarquía en Noruega, y el príncipe Carlos aceptó el ofrecimiento. Carlos cambió su nombre a Haakon VII y el nombre del príncipe Alejandro fue cambiado por el de Olaf. Haakon y Maud fueron coronados en la catedral de Nidaros, en Trondheim, el 22 de junio de 1906.

Como reina de Noruega, Maud mantuvo actividades de beneficencia, especialmente relacionada con la protección de los niños y los animales. Aprendió a practicar el esquí, un deporte muy popular en su nueva patria. En la residencia real de Kongsseteren, en Oslo, se dedicó a cultivar un jardín inglés. También fue patrocinadora de artistas y reconocida por su lujoso guardarropa.

La reina Maud falleció en Londres el 20 de noviembre de 1938, a la edad de 68 años, a causa de un infarto de corazón, pocos días después de haber sido intervenida en la capital británica y 6 días antes de su 69° cumpleaños. Sus restos fueron trasladados a Noruega en el acorazado británico Royal Oak para ser sepultados en el mausoleo real del Castillo de Akershus.

En su honor fueron nombradas la Tierra de la Reina Maud y los Montes de la Reina Maud, en la Antártida, y el Golfo de la Reina Maud, en Nunavut, Canadá. En Trondheim existe el Colegio Reina Maud para la Enseñanza Preescolar.

Descendencia 

La reina tuvo ciertos problemas para quedar embarazada. Únicamente tuvo un hijo:
 Alejandro (1903-1991), rey de Noruega como Olaf V.

Títulos y órdenes

Títulos 

 26 de noviembre de 1869-28 de julio de 1896: Su Alteza Real la princesa Maud de Gales;
 28 de julio de 1896-18 de noviembre de 1905: Su Alteza Real la princesa Maud de Dinamarca;
 18 de noviembre de 1905-20 de noviembre de 1938: Su Majestad la reina de Noruega.

Órdenes 

 Dama de primera clase de la Real Orden de Victoria y Alberto. ( Reino Unido)

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 
 
 Sitio web oficial de la Casa Real Noruega (en noruego).

Reinas consortes de Noruega
Princesas de Dinamarca por matrimonio
Casa de Sajonia-Coburgo-Gotha
Miembros de la Real Cruz Roja
Damas grandes cruces de la Orden de San Juan
Damas de primera clase de la Real Orden de Victoria y Alberto
Miembros de la Orden de familia de Eduardo VII
Consortes de miembros de la casa de Glücksburg
Nobles de Inglaterra del siglo XIX
Nobles de Inglaterra del siglo XX
Inglesas del siglo XIX
Inglesas del siglo XX